Aratron – w grimoire Arbatel de magia veterum jest pierwszym z duchów olimpijskich rządzących planetą Saturn. Włada 49 spośród 196 prowincji olimpijskich. Aratron jest nauczycielem alchemii, magii i medycyny, posiada także zdolność czynienia ludzi niewidzialnymi. Prócz tego obdarza płodnością kobiety pragnące mieć potomstwo.

Zobacz też 
 Artur Edward Waite

Anioły